Guanacaste kan syfta på:

 Guanacaste (provins) – en provins i Costa Rica
 Guanacaste naturskyddsregion – i nordvästra delen av Costa Rica
 Cordillera de Guanacaste – en bergskedja i Costa Rica